Kiril Georgiev (šahist)
Kiril Georgiev (nogometaš)
Kiril Georgiev (biciklist)